Rastovac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Rastovac, un village situé dans la municipalité de Kalinovik et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
 Rastovac, un village situé dans la municipalité d'Ivanska, comitat de Bjelovar-Bilogora ;
 Rastovac, un village situé dans la municipalité de Marina, comitat de Split-Dalmatie ;
au Monténégro
 Rastovac, un village situé dans la municipalité de Nikšić.